Le nom Huang Hao peut s'appliquer à :
 Huang Hao, personnage historique du  ;
 Huang Hao (dit Hao Huang aux USA), mathématicien du .